Кораблище — населённые пункты:

Белоруссия
 Кораблище — деревня, Чечерский район, Гомельская область.

Украина
 Кораблище — село, Млиновский район, Ровненская область.